Levee steht für:

 Levee, ein ehemaliger Rotlichtbezirk im Süden von Chicago

Levee ist der Familienname folgender Personen:
 John Levee (1924–2017), US-amerikanischer Künstler
 Lorin Levee (1950–2012), US-amerikanischer Klarinettist
 Mike C. Levee (1891–1972), US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Levie (Begriffsklärung)